Safranbolu (district), een district in de Turkse provincie Karabük
 Safranbolu (stad), de hoofdstad van dit district